FCA er en forkortelse og har flere betydninger:
 FC Amager – en fodboldklub på Amager
 FC Amanda – en tidligere fodboldklub på Fyn
 Forkortelse for Fiat Chrysler Automobiles